

Astronomia 
 Cratere Nasmyth – cratere lunare
 Telescopio Nasmyth – configurazione di telescopio riflettore

Persone 
 Alexander Nasmyth – pittore scozzese
 James Nasmyth – ingegnere e inventore scozzese